Melchinger ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht E. Melchinger (* 1949), deutscher Hochschullehrer für Pflanzenzüchtung 
 Jakob Melchinger (1867–1946), württembergischer Landwirt und Landtagsabgeordneter 
 Siegfried Melchinger (1906–1988), deutscher Theaterkritiker
 Ulla Melchinger (1932–1969), deutsche Fernsehansagerin und Schauspielerin
 Ulrich Melchinger (1937–1979), deutscher Opernregisseur

Melchinger steht außerdem für:
 Omnibus Melchinger, privates Omnibusunternehmen